Here I Am – trzynasty album studyjny i jak dotąd ostatni niemieckiego zespołu Blue System wydany 17 listopada 1997 przez Hansa Records, oznaczony w katalogu numerem 74321-52584-2 (wydanie CD). Album zawiera 11 utworów. Na Łotwie album uzyskał status platynowej płyty.

Lista utworów 
CD (Hansa 74321-52584-2) – 17 listopada 1997

Twórcy 
  Muzyka: Dieter Bohlen
  Autor tekstów: Dieter Bohlen
  Wokalista: Dieter Bohlen
  Producent: Dieter Bohlen
  Aranżacja: Dieter Bohlen

Notowania na listach przebojów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Albumy Blue System
Albumy muzyczne wydane w roku 1997